Список южнокорейских айдол-групп, дебютировавших в 2000-е годы. Ранжирование по годам дебюта.

2000 
 Chakra
 Papaya
 UN

2001 
 5tion
 Jewelry
 jtL
 K’Pop
 KISS
 M.I.L.K

2002 
 Black Beat
 F-iV
 Isak N Jiyeon
 LUV
 MC the Max
 Noel
 Shinvi
 Sugar

2003 
 Brown Eyed Soul
 Take
 Dong Bang Shin Ki

2004 
 TRAX
 V.O.S

2005 
 Gavy NJ
 LPG
 Paran
 SS501
 Super Junior
 The Grace

2006 
 2NB
 Big Bang
 Brown Eyed Girls
 SeeYa
 Super Junior-K.R.Y.
 Untouchable

2007 
 Baby Vox Re.V
 Black Pearl
 FTISLAND
 Girls’ Generation
 Kara
 Sunny Hill
 Super Junior-T
 Supernova
 T-max
 Tritops
 Wonder Girls

2008 
 2AM
 2PM
 Davichi
 Miss $
 SHINee
 Super Junior-H
 Super Junior-M
 U-KISS

2009 
 2NE1
 4minute
 After School
 Beast
 CNBLUE
 f(x)
 JQT
 MBLAQ
 Rainbow
 Secret
 SHU-I
 T-ara
 Urban Zakapa

См. также 
 Список южнокорейских айдол-групп (1990-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2010-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2020-ые)

Примечания 

Идол-группы Республики Корея